Ел Помело има више значења:

 Ел Помело (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Помело (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику